Attis – divinità greca associata a Cibele
Tomás Attis – calciatore argentino
Cratere Attis – cratere della superficie di Cerere